Europijum(II) sulfid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 184,029 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења еуропијума‎ 
Сулфиди